Skrót OS może oznaczać:
 System operacyjny
 Mac OS
 Odcinek specjalny – w rajdach samochodowych (OS – czyt. oes)
 Górny Śląsk –  często stosowany skrót oznaczający z j. niemieckiego Górny Śląsk (O.S. – niem. Oberschlesien)
 On sight – styl pokonania drogi wspinaczkowej
 Orange Sport –  sportowy kanał telewizyjny, należący do Telekomunikacji Polskiej.

Zobacz też 
 Os